(ordre alphabétique)

 Andrew Shue (1967 -), acteur américain ;
 Elisabeth Shue (1963 -), actrice américaine ;
 Gene Shue (1931 -2022), joueur professionnel et entraîneur américain de basket-ball.